Cameron har flere betydninger:


Steder 
 Cameron, Arizona – en by i Arizona, USA
 Cameron, North Carolina – en by i North Carolina, USA
 Cameron (månekrater) – et krater på Månen

Personer

Fornavn 

 Cameron Bancroft – canadisk-amerikansk skuespiller
 Cameron Crowe – amerikansk manuskriptforfatter og instruktør
 Cameron Diaz – amerikansk skuespillerinde
 Cameron Emerson-Elliott – australsk musiker
 Cam'ron (Cameron Giles) – amerikansk rapper
 Cameron Jerome – britisk fodboldspiller

Efternavn 

 David Cameron – britisk politiker
 Debbie Cameron – amerikansk-dansk sangerinde, datter af Etta Cameron
 Etta Cameron – bahamansk-dansk sangerinde
 James Cameron – canadisk-amerikansk filminstruktør
 Julia Margaret Cameron – britisk fotograf
 Matt Cameron – amerikansk musiker
 Richard Cameron – nederlandsk musiker
 Simon Cameron – amerikansk politiker